Szilárd este varianta maghiară a numelui Constantin.

 Szilárd Bakay
 Szilárd Bogdánffy (1911  1953)
 Nume de familie
 Leó Szilárd (1898  1964), fizician

Silard 
 Andrei P. Silard

Prenume masculine maghiare
Nume de familie ungurești